Zetlin ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Solomonowitsch Zetlin (1877–1962), russischer Publizist
 Michail Lwowitsch Zetlin (1924–1966), sowjetischer Mathematiker, Biophysiker und Kybernetiker

Siehe auch:
 Zeitlin